Le pont François- peut faire référence à plusieurs structures en France :
 un pont sur la Divette à Cherbourg-en-Cotentin ;
 un pont sur le Guiers à Le Pont-de-Beauvoisin.

Homonymies connexes 
 
 

François-Ier